Поняття, що означає не свого представника суспільства, громади:

 Іноземець — громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно — «особа з інших земель».
 Іншопланетянин - гіпотетичний представник розумного позаземного життя (позаземної цивілізації), це поняття досить часто використовується у науковій фантастиці.

Примітки